Associação Fonográfica Portuguesa —  empresa portuguesa de certificação musical
 Alfafetoproteína —  molécula
 Agence France-Presse —  agência de notícias
 Apple Filing Protocol —  protocolo da desenvolvido pela companhia Apple Inc.

Desambiguações de siglas